Flatau ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Flatau (1892–1977), deutsch-britischer Schauspieler, Filmproduzent, Synchronautor und Dialogregisseur
 Edward Flatau (1868–1932), polnischer Mediziner
 Erich Flatau (1879–1946), deutscher Kommunalpolitiker und Gewerkschafter
 Jens Flatau (* 1972), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Joachim Flatau (1907–2000), deutscher LDPD-Funktionär und Chefredakteur
 Theodor Flatau (1860–1937), deutscher Hals-, Ohren- und Nasenarzt und Stimmphysiologe
 Walter Siegfried Flatau (1865–1926), deutscher Gynäkologe